Mé steht für:
 Mé (Region), eine Region in der Elfenbeinküst
 Mé (Fluss), ein Fluss in der Elfenbeinküste
 Yakassé-Mé, eine Stadt in der Elfenbeinküste
 Mé-Zóchi, ein Distrikt von São Tomé und Príncipe
 Anse du Mé River, ein Fluss auf Dominica
 Anse du Mé, Siedlung auf Dominica

Siehe auch:
ME